Камарго (исп. Camargo) — многозначный термин.

Фамилия 
 Камарго, Афродисио Шавьер (1895—1974) — бразильский футболист.
 Камарго, Жоэл (1946—2014) — бразильский футболист.
 Камарго, Кристиан (род. 1971) — американский актёр, продюсер и сценарист.
 Камарго, Мари Анн (1710—1770) — французская танцовщица.
 Камарго, Мигель (род. 1993) — панамский футболист.
 Камарго, Эбе (1929—2012) — бразильская телеведущая, актриса и певица.

Составные фамилии 
 Камарго Барбоса, Даниэль (1930—1994) — колумбийский серийный убийца и насильник.

Топоним 
 Камарго — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.
 Камарго — муниципалитет в Мексике, входит в штат Тамаулипас;
 Сьюдад-Камарго — город в Мексике, штат Тамаулипас, административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Камарго — муниципалитет в Мексике, входит в штат Чиуауа;
 Камарго — город в Мексике, штат Чиуауа, административный центр вышеназванного муниципалитета.

В искусстве 
 Камарго — балет композитора Людвига Минкуса, поставлен М. И. Петипа 17.12.1872 в Мариинском театре.